Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na obiekcie o nazwie Eagle Supra Pipe. Kwalifikacje odbyły się 6 lutego o 14:00. Z kolei finał odbył się 8 lutego 2019 roku o 11:00. Złoty medal wywalczył Australijczyk Scotty James, który pokonał Japończyka Yūto Totsukę oraz Patricka Burgenera ze Szwajcarii.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019